Джордж Шоу (25 июля 1933 — 3 января 1998, Портленд, штат Орегон) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1955 году. Выступал за команды «Балтимор Колтс», «Нью-Йорк Джайентс», «Миннесота Вайкингс», «Денвер Бронкос».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; Зав% = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока

Выпускники Средней школы Гранта (Портленд, Орегон)
Игроки в американский футбол США
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Нью-Йорк Джайентс»
Игроки «Миннесота Вайкингс»
Игроки «Денвер Бронкос»